Belmonte steht für:

Orte in Brasilien:
 Belmonte (Bahia) in Bahia
 Belmonte (Santa Catarina) in Santa Catarina

Orte in Portugal:
 Belmonte (Portugal) im Distrikt Castelo Branco

Orte in Italien:
 Belmonte Calabro, Gemeinde in der Provinz Cosenza in der Region Kalabrien
 Belmonte Castello, Gemeinde in der Provinz Frosinone in der Region Lazio
 Belmonte del Sannio, Gemeinde in der Provinz Isernia in der Region Molise
 Belmonte in Sabina, Gemeinde in der Provinz Rieti in der Region Lazio
 Belmonte Mezzagno, Gemeinde in der Provinz Palermo in der Region Sizilien
 Belmonte Piceno, Gemeinde in der Provinz Fermo in der Region Marken
 Belmonte Piceno, Gemeinde in der Provinz Piemont in der Region Piemont

Orte in Spanien:
 Belmonte (Cuenca), Gemeinde in der Provinz Cuenca, Kastilien-La Mancha
 Belmonte (Miranda)
 Belmonte de Gracián, Gemeinde in Zaragoza, Aragonien
 Belmonte de Miranda, Gemeinde in Asturien
 Belmonte de San José, Gemeinde in der Provinz Teruel, Aragonien
 Belmonte de Tajo, Gemeinde in der Autonomen Gemeinschaft Madrid
 Belmonte de Campos, Gemeinde in der Provinz Palencia, Kastilien und León
 Belmonte de Pria, Ort am Jakobsweg

Sonstiges:
 Belmonte (Käse), Käse aus der Lombardei, Italien
 Fürst von Belmonte, spanischer Adelstitel
 Castillo de Belmonte, Burg in der spanischen Provinz Cuenca, Kastilien-La Mancha
 Belmonte (Schiff, 1914), Segelschiff der deutschen Marine im Ersten Weltkrieg
 Belmonte, eine der Hauptfiguren in Mozarts Oper Die Entführung aus dem Serail

Belmonte ist der Familienname folgender Personen:
 Adolfo Belmonte (* 1945), mexikanischer Radrennfahrer
 Betty Go-Belmonte (1933–1994), philippinische Journalistin, Verlegerin und Publizistin
 Dailín Belmonte (* 1985), kubanische Marathonläuferin
 Fernand Belmonte (1897–1981), französischer Maler
 Gennaro Granito Pignatelli di Belmonte (1851–1948), italienischer Kardinal der römisch-katholischen Kirche
 Giovanni Battista Belmonte (dokumentiert 1509), italienischer Maler
 Jaime Belmonte (1934–2009), mexikanischer Fußballspieler
 Jakob Israel Belmonte (1570–1629), Mitbegründer der Amsterdamer portugiesisch-jüdischen Gemeinde
 Juan Belmonte (1892–1962), spanischer Stierkämpfer
 Michela Belmonte (1925–1978), italienischer Schauspieler
 Mireia Belmonte (* 1990), spanische Schwimmerin
 Nicola Belmonte (* 1987), italienischer Fußballspieler
 Ricardo Belmonte (* 1965), bolivianischer Judoka
 Salomon Abendana Belmonte (1843–1888), deutscher Jurist und Politiker
 Vicente Belmonte, philippinischer Politiker

Siehe auch:
 Belmont